Rossa heißen die Orte:
 Rossa GR, Gemeinde im Bezirk Moësa im Kanton Graubünden, Schweiz
 Rossa (Gemeinde Raabs), Teil der Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Rossa (Piemont), Gemeinde in der Provinz Vercelli, Region Piemont, Italien
 Rossa Point, Landspitze an der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika

Rossa ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Rossa (* 1967), deutscher Buchautor
 Jan-Marcus Rossa (* 1964), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Jeremiah O’Donovan Rossa (1831–1915), irischer Agitator
 Kurt Rossa (1930–1998), deutscher Kommunalpolitiker (Köln) (SPD)
 Marika Rossa, ukrainische Techno DJ und Produzentin
 Patric Della Rossa (* 1975), Schweizer Eishockeyspieler
 Paul Schad-Rossa (1862–1916), deutscher Kunstmaler, Kopist und Bildhauer
 Proinsias De Rossa (* 1940), irischer Politiker
 Roman Rossa (* 1972), deutscher Schauspieler
sowie der Künstlername von
 Rossa (Sängerin) (* 1978), indonesische Pop-Sängerin

Siehe auch:
 Rossas
 Rossau
 Rossana
 Rossano
 Ross
 Rosa